Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 4 км на захід від Шатору.

Історія 

1 січня 2016 року до Сен-Мор приєднали колишній муніципалітет Віллер-лез-Орм.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1149 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2751,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мор на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр